Владимировское сельское поселение — муниципальное образование в составе Хиславичского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Владимировка.

Географические данные 
 Общая площадь: 34,77 км²
 Расположение: центральная часть Хиславичского района
 Граничит:
 на севере и северо-востоке — с  Череповским сельским поселением
 на юго-востоке и юге — Печерским сельским поселением
 на западе — с Хиславичским городским поселением
 Крупные реки: Сож, Березина

История 
Образовано Законом от 20 декабря 2004 года.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 7 населённых пунктов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

См. также 
 Абрамовка (Хиславичский район)

Примечания 

Муниципальные образования Хиславичского района
Сельские поселения Хиславичского района
Сельские поселения Смоленской области